NGC 2881-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Waterslang
NGC 2881-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Waterslang